

Onomastica 
 Giani – variante del nome proprio di persona Gianni

Persone 
 Andrea Giani (Napoli, 1970) – pallavolista e allenatore di pallavolo italiano
 Angelo Giani (Busto Arsizio, 1901) – calciatore italiano
 Arcangelo Giani (Dicomano, 1552 – Firenze, 1623) – religioso, presbitero e teologo italiano
 Danilo Giani (Gallarate, 1964) – cestista italiano
 Domenico Giani (Arezzo, 1962) – poliziotto italiano, capo della gendarmeria vaticana
 Eugenio Giani (Empoli, 1959) – storico e politico italiano
 Fausta Giani Cecchini (Castelfiorentino, 1922 – Pisa, 2004) – politica italiana
 Felice Giani (San Sebastiano Curone, 1758 – Roma, 1823) – pittore neoclassico e decoratore di interni italiano
 Francesco Giani (Novate Mezzola, 1641 – Vienna, 1702) – vescovo cattolico italiano
 Giovanni Battista Giani (Golasecca, 1788 – Milano, 1859) – archeologo italiano
 Ippolito Giani detto Ito (Varese, 1941) – atleta italiano
 Maria Gloria Giani (Livorno, 1956) – imprenditrice italiana
 Mario Giani (Serravalle Scrivia, 1912 – ...) – calciatore italiano, di ruolo portiere
Matteo Giani (Vinci, 1973) – avvocato italiano
 Niccolò Giani (Muggia, 1909 – Mali Scindeli, 1941) – giornalista e filosofo italiano
 Nicholas Giani (Como, 1986) – calciatore italiano
 Pier Luigi Giani (Colnago, 1954) – calciatore italiano
 Romualdo Giani (Torino, 1868 – Torino, 1931) – filosofo, antichista e scrittore di musica italiano
 Vasco Giani (Pisa, 1896 – ) – calciatore italiano
 Francesco Giani (Novate Mezzola, 1641 – Vienna, 1702) – Vescovo

Altro 
 Palazzo Pascolutti Giani – edificio di Firenze
Giani – azienda

Pagine correlate 
Gianni (disambigua)
Giano